Веселинов:
 Веселинов, Александар (род. 1997) — болгарский футболист.
 Веселинов, Валентин (род. 1992) — болгарский футболист.
 Веселинов, Владимир (род. 1984) — сербский футболист.
 Веселинов, Йован (1906—1982) — Народный герой Югославии.

См. также 
 Веселиново
 Веселинович